Де́рби Данди́ () — историческое противостояние шотландских футбольных клубов «Данди» и «Данди Юнайтед», располагающихся в четвёртом по величине городе страны — Данди. В городе с населением 140 тысяч человек матчи дерби обычно проходят при большом зрительском интересе, несмотря на немногочисленные в последние годы трофеи клубов
.

История противостояния 

«Данди» был основан в 1893 году и является более старым клубом, нежели «Данди Юнайтед», возникший 16-ю годами позднее. Вплоть до 1980-х годов «Данди» был и более успешным клубом: на его счету был чемпионский титул сезона 1961/62, победа в кубке Шотландии 1909/10, три завоёванных кубка лиги и выход в полуфинал кубка европейских чемпионов 1962/63. «Юнайтед» же до начала 1970-х годов серьёзными достижениями на внутренней арене похвастаться не мог и лишь раз преодолел барьер первого раунда еврокубка, выбив из кубка УЕФА 1966/67 испанскую «Барселону»
.
Ситуация начала меняться с приходом в 1971 году на тренерский мостик «арабов» Джима Маклейна. Под его руководством «Юнайтед» в сезоне 1973/74 впервые в своей истории вышел в финал кубка Шотландии, где проиграл «Селтику» со счётом 0:3. На рубеже 1970—1980-х годов команда взяла 2 кубка лиги, а в сезоне 1982/83 завоевала чемпионский титул. В сезоне 1983/84 «арабы» стали полуфиналистами Кубка европейских чемпионов, сравнявшись со своими соперниками-земляками и по этому показателю.

С 1925 по 1927 годы, а также в сезонах 1929/30 и 1931/32 команды играли между собой в рамках Дивизиона 1 чемпионата Шотландии, а также в годы, когда «Юнайтед» отсутствовал в высшем дивизионе, команды дважды пересекались в кубке Шотландии. По итогам чемпионата 1937/38 «Данди» занял предпоследнее место и со следующего сезона выяснение отношений между командами продолжилось во втором дивизионе, где оба клуба пребывали вплоть до конца 1947 года, когда «Данди» сумел подняться выше. Затем до сезона 1960/61 команды встречались между собой лишь в матчах кубка Шотландии и кубка лиги. После возвращения «Юнайтед» в Дивизион 1 матчи дерби проводились в каждом сезоне вплоть до сезона 1991/92, когда команды играли в разных дивизионах (вылетел «Данди») и пути команд не пересеклись ни в кубке Шотландии, ни в кубке лиги. В сезоне 1995/96 клубы вновь соперничали во втором по силе дивизионе Шотландии, а с 2005 по 2012 год опять не сыграли между собой ни одного матча.

Интерес к дерби привлекает и тот факт, что стадионы клубов расположены чуть более, чем в 100 метрах друг от друга, и в Великобритании нет двух других футбольных арен, расположенных столь близко друг к другу.

Статистика

Матчи дерби 
Лига

Кубок Шотландии

Кубок шотландской лиги

(откорректировано по состоянию на 10 мая 1984)

Сводная статистика 

(откорректировано по состоянию на 11 января 2022)

Источник: Soccerbase

Лучшие бомбардиры дерби 
Футболисты, забившие за карьеру в матчах дерби Данди 5 и более голов

Цифры и факты 
 Первое дерби Данди состоялось 21 ноября 1925 года и завершилось нулевой ничьей.
 Наибольшая аудитория, наблюдавшая матч дерби на «Денс Парке», была зафиксирована 27 января 1951 года в первом поединке первого раунда Кубка Шотландии и составила 38 000 болельщиков.
 Наибольшая аудитория, наблюдавшая матч дерби на «Тэннадайс Парке», была зафиксирована дважды.  3 января 1927 года в матче чемпионата Шотландии «Данди Юнайтед» впервые одержал победу в дерби Данди в присутствии 25 000 зрителей. 4 февраля 1956 года при таком же количестве болельщиков в матче кубка Шотландии была зафиксирована ничья.

См. также 

 Культура в Шотландии
 Футбольная культура
 Дерби (игровой спорт)
 Спорт в Шотландии

Примечания

Ссылки 
 Страница дерби Данди на footballderbies.com
 Все результаты дерби Данди на soccerbase.com

Футбольные дерби в Шотландии
ФК «Данди»
ФК «Данди Юнайтед»